Widder steht für:
 Widder, männliches Schaf (Schafbock), siehe Schafe
 Widder (Sternbild), astronomisches Sternbild 
 Widder (Tierkreiszeichen), Tierkreiszeichen
 Widder, Wappentier, siehe Schaf (Wappentier)
 Widder (Album), Album des Rappers Fler
 Widder (Waffe), mittelalterlicher Rammbock
 Widder (Schiff, 1929), deutscher Hilfskreuzer
 Hydraulischer Widder, Pumpenform
 Widder (Hinterbach), hydraulischer Widder in Hinterbach, Odenwald
 Widder, Inkarnation des ägyptischen Gottes Amun
 Widder, Bauernstellung im Schach, siehe Bauer (Schach) #Bauernstrukturen
 Widder von Mendes, altägyptische Gottheit
 Widderkaninchen, Gruppe von Kaninchenrassen
 Widder Hotel, Fünf-Sterne-Haus in Zürich
 Widder, militärische Version des VW-Transporters T5, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr #Personenkraftwagen und Transporter
 Kunsthandel Widder, Wien

Widder ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Widder (1809–1893), deutscher Jurist
 Bernhard Widder (* 1951), deutscher Mediziner und Ingenieur
 David Widder (1898–1990), US-amerikanischer Mathematiker
 Edith Widder (* 1951), US-amerikanische Ozeanografin und Meeresbiologin

 Ellen Widder (* 1955), deutsche Historikerin
 Erich Widder (1925–2000), österreichischer Theologe, Germanist und Kunsthistoriker

 Friedrich Adam Widder (auch Frederick Adam Widder; 1724–1784), deutscher Mathematiker
 Gabriel Bernhard von Widder (1774–1831), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gerhard Widder (* 1940), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Mannheim
 Günter Widder (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Werner Widder (* 1944), deutscher Generalmajor
 Wilhelm Widder (1879–1954), deutscher Lehrer und Mundartdichter

Siehe auch:

 Widdern (Begriffsklärung)
 Wider